Als Hymne an die Freiheit werden folgende Werke bezeichnet:

 die Nationalhymne Griechenlands und Zyperns, siehe Ymnos is tin Eleftherian
 die von Ivan Gundulić verfasste Hymne an die Freiheit der Stadt Dubrovnik, siehe Hymne an die Freiheit (Ivan Gundulić)
 Hymn to Freedom, Oscar Peterson, Album Night Train